Квазимодо — герой романа «Собор Парижской богоматери» () В. Гюго, в силу яркости созданного автором образа в современном обществе является нарицательным именем физического уродства.
 Квазимодо, Сальваторе (1901—1968) — итальянский поэт.

См. также 
 Антипасха — в католической церкви первое воскресенье после Пасхи; также известна под названием квазимодо от слов мессы: